Kellogg Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Kellogg Township (Iowa)
 Kellogg Township (South Dakota)